Bloomingdale (Florida)
 Bloomingdale (Geòrgia)
 Bloomingdale (Indiana)
 Bloomingdale (Illinois)
 Bloomingdale (Nova Jersey)
 Bloomingdale (Ohio)
 Bloomingdale (Tennessee)